Digby steht für:
 Digby Mk I, Variante des Flugzeugstyps Douglas B-18 der Royal Canadian Air Force zur U-Boot-Bekämpfung
 HMCS Digby (1942), Minenräumboot der Royal Canadian Navy

Digby ist der Name folgender Orte:
 Digby (Devon), Ort in England
 Digby (Lincolnshire), Ort in England
 Digby (Nova Scotia), Ort in Kanada
 Digby (Ohio), gemeindefreies Gebiet in den Vereinigten Staaten
 Digby (Victoria), Ort in Australien

Digby ist der Familienname folgender Personen: 

 Everard Digby (um 1550–um 1605), englischer Theologe und Autor des ersten Schwimmbuchs
 George Digby, 2. Earl of Bristol (1612–1677), englischer Adliger und Politiker

 Jane Digby (1807–1881), britische Aristokratin und Abenteurerin

 Kenelm Digby (1603–1665), englischer Höfling, Diplomat und Naturphilosoph
 Kristian Digby (1977–2010), englischer Fernsehmoderator und Regisseur 
 Kildare Digby, 2. Baron Digby (um 1627–1661), irischer Adliger und Politiker
 Marié Digby (* 1983), US-amerikanische Sängerin und Songwriterin
 Robert Digby, 1. Baron Digby (um 1599–1642), irischer Adliger und Politiker
 Robert Digby, 3. Baron Digby (1654–1677), irischer Adliger und Politiker
 Simon Digby, 4. Baron Digby (1657–1685), irischer Adliger und Politiker
 William Digby, 5. Baron Digby (1661–1752), irischer Adliger und Politiker

Siehe auch
 Baron Digby, britischer Adelstitel
 Earl Digby, britischer Adelstitel